Фразові дієслова (phrasal verbs) — спеціальні дієслова в англійській мові, які утворені головною частиною дієслова (н-д, look, watch, go…) й одним або декількома прийменниками (н-д, on, in for, after…), які розташовані після головного дієслова. Фразові дієслова варто перекладати на рідну мову єдиним чином, бо значення їх повністю відрізняється.

Застосування фразових дієслів 
Фразові дієслова використовують, як правило, лише в неформальному стилі (листи до друга, розмовна мова). Також деякі дієслова можна використовувати в напівформальному стилі. Небажано використовувати ці дієслова у формальному стилі мовлення чи письма. Вони вказують на надмірну фамільярність і невідповідність до серйозного стилю. Аби уникнути такого казусу, треба знати точно, в якому стилі ведеться розмова чи відбувається процес письма. У напівформальному стилі з фразовими дієсловами треба бути обережним, їх варто використовувати нечасто, але все ж можна.

Потреба використання фразових дієслів

Носії мови 
Важливо знати, що носії мови у розмовній лексиці фразові дієслова використовують майже завжди. Особливо, в американському варіанті англійської мови використання цих дієслів є величезним. У повсякденному житті ці дієслова використовуються доволі часто. Однак носії мови не використовують надто складних дієслів, як правило такими дієсловами є загальні, на кшталт look over, look up, go on і т. д.

Відповідність до рівня 

Знання фразових дієслів прямо пропорційно залежить від опанування мовного рівня і знання лексикології англійської мови. Відповідно до рівня В2 варто знати хоча б фразові дієслова від основних смислових дієслів (look, watch, take, run, fo, come, put, ask, bring, be, carry, get). Загальний запас фразових дієслів на рівні В2 за загальними оцінювання повинен бути не менше двох сотень. Загальний перелік фразових дієслів швидко збільшується і налічує наразі більше десяти тисяч одиниць. Знати усі фразові дієслова неможливо і не потрібно, бо деякі з них є або застарілі, або рідкісні у вживанні, але відповідно до рівня C1 бажано знати поглиблені дієслова, тобто ті, які утворені від смислових дієслів високого рівня (knock, spread, veg, brush, beef і т. д.).

На рівні C1 і вище варто знати синонімію та омонімію фразових дієслів. Інколи знання синонімії та омонімії важливіше суттєво, аніж знання поглиблених дієслів загалом. Наприклад дієслово bring up має два найважливіших значення: виховувати і піднімати (тему)

 I was brought up by strict parents. (я вихований строгими батьками)
 We'll bring up this topic tommorow (ми піднімемо цю тему завтра)

Зворотня омоніміє також велика серед фразових дієслів, наприклад дієслово «продовжувати» можна подати щонайменше 4 фразовими дієсловами в англійській мові

 go on
 carry on
 keep on
 move on

Омонімією фразових дієслів є подання слова, яке українською мовою можна перекласти по-різному.

Наприклад, take off означає знімати, скидати, зменшити, скинути, знижувати, знизитися, зменшитися, припинитися, знищувати, вбивати, злітати, зриватися з місця, стартувати, починати, брати початок, відводити, йти, викреслювати, віднімати.

Take on — приймати на службу, брати роботу, братися за справу, брати, приймати на борт, здобувати, приймати (якість), мати успіх, популярність, приймати, кидати виклик, повніти, набирати вагу, хвилюватися, сердитися

З омонімією треба бути обережним, бо деякі значення можуть бути застарілими, тому деякі з них треба перевіряти за достурними ресурсами, навіть не завжди за словником, бо мова швидко змінюється і значення можуть еволюціонуватися або видозмінюватися

Відповідність до ЗНО 
У зовнішньому незалежному оцінюванні є одне завдання на вибір логічної відповіді, де треба обрати коректне фразове дієслово. На сайті МОН України та на сайтах УЦОЯО є певні вимоги до знання фразових дієслів та подано список дієслів, які треба знати, вони не перевищують рівня B1 навіть — дієслова, типу see, look, take, put, be, bring…

Загалом актуальних комбінацій з тих дієслів смислових є не більше 50, тому вивчити їх не є проблемою

Обов'язково використовувати фразові дієслова у листі до друга (останнє завдання тесту ЗНО), адже цей лист є прикладом неформального стилю. Ліміту використання таких дієслів немає. Мінімальна норма — 2-3 дієслова, але треба достеменно знати значення цього фразового дієслова, аби воно було використано коректно та відповідно до змісту.

Відповідність до мовних іспитів 
Під час частини «Говоріння» будь-якого мовного іспиту знання фразових дієслів і активне їх вживання є обов'язкове. На тесті IELTS, варто вживати такі дієслова аби отримати хоча би «Band 6» — рівень середнього B2. Показуючи екзаменатору широкий спектр фразового вокабуляру, студент може різко підвищити результат.

На Кембриджських іспитах KET, PET, FCE, CEA, CPE використання фразових дієслів є бажаним також. На іспитах KET (A2), PET(B1) використання цих дієслів є бажане, проте необов'язкове, варто знати базові, на кшталт go on, look after, look for, stand up… й активно їх використовувати за можливості. На іспитах вищих рівнів FCE(B2), CEA(C1), CPE(C2) знання фразових дієслів помітно впливає на оцінку

Граматичне оформлення фразових дієслів 
Фразові дієслова поділяються на transitive (перехідні) та intransitive (неперехідні) дієслова.

Неперехідні фразові дієслова можуть використовуватися самі по собі та не потребують після себе прямого додатку (другорядного члена речення, що виражається іменником або займенником та не потребує прийменника), тобто вони вказують на те, що підмет виконує дію самостійно над собою.

 Everyone dressed up for the New Year party. — Всі були гарно вдягнені на новорічній вечірці.
 Mike passed out and we took him to the nearest hospital. — Майк знепритомнів, і ми відвезли його до найближчої лікарні.

Деякі неперехідні фразові дієслова можуть ставати перехідними в залежності від контексту.

 Thankfully, the situation is starting to look up. — На щастя, ситуація почала покращуватися.
 I have to look up this word in the dictionary because I don't know it. — Я повинен пошукати це слово в словнику, тому що я його не знаю.

 Don't give up! You can do it! — Не здавайся! Ти можеш зробити це!
 Mike decided to give up smoking. — Майк вирішив кинути палити.

Перехідні фразові дієслова в реченні потребують після себе використання додатку, в більшості випадків вони не використовуються самі по собі.

 We have to put off our meeting till next Monday. — Ми повинні відкласти нашу нараду до наступного понеділка.
 I came across my grandma's photos when I was cleaning our attic. — Я натрапив та фотографії бабусі, коли прибирав на нашому горищі.

Перехідні фразові дієслова також можуть бути separable (подільні) та inseparable (неподільні). Їхнє використання слід перевіряти за словником.

В неподільних фразових дієсловах прийменник ніколи не відокремлюється від дієслова та вживається одразу після нього.

 Ann is counting on our help. — Енн розраховує на нашу допомогу.
 I'm looking forward to seeing you! — Я з нетерпінням чекаю на нашу зустріч!

В так званих подільних (розділюваних) фразових дієсловах прийменники можуть ставитися як перед, так і після додатку.

 Put on your hat, it's cold outside. — Одягни шапку, на вулиці холодно.
 Put your hat on, it's cold outside. — Одягни шапку, на вулиці холодно.

 Turn off the music. — Вимкни музику.
 Turn the music off. — Вимкни музику.

Якщо після подільного фразового дієслова вживається додаток, виражений займенником, то прийменники завжди ставляться після такого додатку.

 Take it off! — Зніми це!
 Turn it on. — Увімкни це.

Відповідність фразових дієслів до смислових 
Фразові дієслова варто вміти заміняти смисловими звичайними дієсловами, аби використати влучне дієслово відповідно до стилю і манери спілкування чи письма. Ось список найбільш вживаних відповідників:

100 найвживаніших фразових дієслів 

1. Act on — діяти згідно

 Police say they acted on information

2. Act out — розігрувати, зображати

 The children were acting out the story of the birth of Jesus.

3. Act up — барахлити; пустувати

 My car always acts up in cold weather.

4. Agree with — підходити

 Green peppers don't agree with me.

5. Aim at — націлити(ся)

 The new budget aims at providing extra support for the unemployed.

6. Answer back — огризатися, заперечувати

 The child's refusal to comply may not seem as bad as the child's habit of answering back.

7. Ask around — розпитувати

 If you ask around I'm sure someone there can give you directions to the museum.

8. Ask in — запросити до себе

 I'd ask you in for a coffee but I have to get up early for work in the morning.

9. Ask out — запросити на побачення

 She's asked Steve out to the cinema this evening.

10. Back away — відступати, задкувати

 She saw that he had a gun and backed away.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хитрі конструкції USED TO, WOULD ALWAYS, BE / GET USED TO — говоримо про звички англійською

11. Back down — дати задню

 Eventually, Roberto backed down and apologized.

12. Back off — задкувати; перестати втручатися

 Back off, Marc! Let me run my own life!

13. Back out — відмовитися, порушити домовленість

 After you've signed the contract, it will be impossible to back out.

14. Back up — пітримати, підкріпити

 These theories have not been backed up by research.

15. Bargain down — збити ціну

 Can you believe I bargained that guy down to $30 for the dresser?

16. Be after — шукати, намагатися отримати

 What sort of answers are you after?

17. Be along — приїжджати

 Another bus should be along in a minute.

18. Be away — бути відсутнім, поїхати

 Ms Watson is away on holiday until the end of the week.

19. Be cut out for — бути схильним до, створеним для

 Dad says I'm not cut out for the military, but I think I can thrive in that environment.

20. Be cut up — бути засмученим

 He was very cut up about Stephen dying.

21. Be down — відчувати себе пригніченим

 I got some bad news this morning, so I'm a bit down at the moment.

22. Be fed up — бути ситим по горло

 Residents are fed up with the disturbance caused by the nightclub.

23. Be taken with — вважати щось привабливим

 I'm quite taken by the idea of Christmas in Berlin.

24. Be up — не спати

 Are the kids still up?

25. Bear with — терпіти

 It's boring, but please bear with it.

26. Beat out — переграти

 Lockheed beat out a rival company to win the contract.

27. Beat up — побити

 Carl got beaten up outside a nightclub on Saturday night.

28. Belong with — мати відношення до, підходити, бути разом з

 This case belongs with that camera.

29. Bend down — нахилитись

 I bent down and picked up the coins lying on the road.

30. Big up — звеличувати

 He's always on TV bigging up his new band.

31. Black out — знепритомніти

 I blacked out right after the accident.

32. Blast off — стартувати (про космічний корабель або ракету)

 The rocket blasted off successfully and is now headed for the moon.

33. Blow away — вразити

 I was blown away by how good that movie was!

34. Blow down — сдути (про вітер)

 That wind today blew down all of the clothes I'd hung on the clothesline.

35. Blow up — підривати(сь)

 Rebels attempted to blow up the bridge.

36. Boil up — закипати

 He could feel the anger boiling up inside him.

37. Bone up on — зубрити

 I have to bone up on the state driving laws because I have to take my driving test tomorrow.

38. Call up — дзвонити

 Please call up your mother once in a while.

39. Calm down — заспокоїти(ся)

 She sat down and took a few deep breaths to calm herself down.

40. Carried away — захоплений, в азарті

 It's easy to get carried away when you can do so much with the graphics software.

41. Carry off — перемогти, виграти

 Everyone was shocked when that little-known band carried off the night's biggest award.

42. Carry on — продовжувати

 You'll have an accident if you carry on driving like that.

43. Decide upon — вирішити на користь

 Have you decided upon a date for the wedding?

44. Feed on — годуватися

 Owls feed on mice and other small animals.

45. Feel up to — відчувати себе у змозі зробити щось-то

 While I was sick, I didn't feel up to doing much besides napping and watching TV.

46. Give up — кинути

 She gave up her job and started writing poetry.

47. Hold off — стримувати, тримати на відстані

 We held off the reporters as long as we could.

48. Hold on — зачекати

 Hold on a minute! Isn't that your brother's car over there?

49. Jam on — натиснути

 Most people naively imagine they will stop immediately when they jam on the brakes.

50. Jaw away — просторікувати

 I became so bored while the professor jawed away at us that I nearly fell asleep in the middle of the lecture.

51. Jazz up — зробити більш привабливим

 Jazz up your everyday meals with our new range of seasonings.

52. Keep around — тримати поблизу

 He doesn't work very hard, but we keep him around anyway.

53. Keep at — домагатися, наполегливо намагатися

 If you really want to become a comic book artist, you have to keep at it!

54. Keep away — триматися віддалік, не підходити

 Kids, keep away from that beehive!

55. Keep back — тримати(ся) на безпечній відстані

 This area is too dangerous so keep the kids back.

56. Key to — пристосувати

 The daycare hours are keyed to the needs of working parents.

57. Key up — розхвилювати

 Travis was keyed up at the thought of seeing Rosie again.

58. Kick in — почати діяги

 You'll feel a lot better when the medication kicks in.

59. Kick out — вигнати

 I just hope they don't kick us out when they realize who we are.

60. Knock off — закінчити щось робити

 Knock off shoveling snow now, and come in for a hot drink.

61. Lash down — прив'язати

 They lashed the prisoner down to the table and began torturing him to extract information.

62. Lash into — накинутись

 The boss lashed into the intern for mixing up the documents for the year-end audit.

63. Lash out — розлютитись, накинутись

 She would suddenly lash out at other children.

64. Lay on — підготувати, організувати

 They laid on a beautiful buffet lunch.

65. Lay out — витрачати

 Some people are willing to lay out huge amounts of money for electronic equipment.

66. Let in — впускати всередину, пропускати

 These shoes are starting to let water in.

67. Let off — відпустити, залишити без покарання

 The police let him off with a warning.

68. Link up — з'єднувати(ся)

 Just link your phones up over Bluetooth and share the data wirelessly.

69. Live by — жити відповідно до (на основі принципів)

 I have always tried to live by my faith

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Станьте ходячою енциклопедією з 28 англійськими ідіомами зі словом WALK!

70-71. Log in/on — увійти, підключитися до системи

 Customers are often unable to log in to the system.

72-73. Log off/out — вийти з системи

 Make sure all users have logged off before shutting the system down.

74. Look up — подивитися (в довідковому виданні)

 Look the word up in your dictionary.

75. Make after — наздоганяти, переслідувати

 I made after the bus, but there was no way I could catch it.

76. Make away with — викрасти

 Sorry, the dog made away with the last burger—snatched it right from the table.

77. Make it — зуміти дістатися

 So far, relatively few women have made it to the top in the business world.

78. Make it up to — відшкодувати, компенсувати

 I know you're disappointed about missing the movie, but I'll make it up to you.

79. Make of — зрозуміти, скласти враження

 I didn't know what to make of her.

80. Melt down — танути; плавити

 By the time the ceremony was over, the elaborate ice sculpture had melted down into a large puddle.

81. Mess about — валяти дурня

 He spent the day with friends, just messing about.

82. Mix up — плутати

 I'm sorry I'm late, I must have mixed up the time for our meeting.

83. Move into — в'їхати

 Now that the company is hiring a few more people, we decided to move into a bigger office.

84. Move up — посунутись

 There's room for one more if everyone moves up a bit.

85. Opt for — обрати, віддати перевагу

 The kids opted for a trip to Disneyland instead of New York City.

86. Pass away — померти

 After she passed away, the doctors wanted to do an autopsy.

87. Pass by — проходити повз

 Will you be passing by the supermarket on your way home?

88. Pick at — неохоче їсти, колупати (їжу)

 Charles picked at his food in a bored fashion.

89. Pig out — поглинати

 I found Sam in front of the TV, pigging out on pizza and fries.

90. Pile up — накопичуватись

 The work was piling up, and I decided I had to go in to the office on the weekend.

91. Pipe down — замовчати

 Will you please pipe down, you two? I'm trying to read!

92. Pipe up — заговорити

 In the silence that followed, a lone voice piped up from the back of the room.

93. Plug in — підключити

 He plugged in the iron and waited for it to get hot.

94. Point out — вказати

 He was always very keen to point out my mistakes.

95. Polish off — з'їсти, розправитися з

 Who polished off the cake?

96. Polish up — поліпшити

 I've been polishing my Japanese up before I go to Tokyo next month.

97. Pop in — заскочити

 Why don't you pop in and see us this afternoon?

98. Price up — підвищити ціну

 I should have bought that laptop when I was first looking—now they've priced it up by nearly $200!

99. Pull ahead — випередити

 I need to follow behind you to know where we're going, so please don't pull too far ahead of us in traffic.

100. Pull out — виїхати (про транспортний засіб)

 I knocked over the mailbox when I was pulling out of the drive way.

Дієслова з «look» 
look after somebody — to take care of somebody — доглядати за кимось

EXAMPLE

Kate is a nurse. She looks after patients in a hospital.

look back on something — to think about the past — думати про минуле

EXAMPLE

In his old age, Derek often looks back on his life.

look down on somebody — to have a low opinion of somebody — низько думати про когось

EXAMPLE

Piers is very arrogant. He looks down on uneducated people.

look for something — to try to find something — шукати

EXAMPLE

I spent all day looking for my glasses.

look forward to something — to wait for something pleasant — з нетерпінням чекати чогось приємного

EXAMPLE

Maria is looking forward to living in her new home.

look in on somebody — to visit in order to check if everything is all right — «заглянути» до когось

EXAMPLE

Sara looked in on her father who is recovering in hospital.

look into something — to investigate something — досліджувати

EXAMPLE

Scientists are looking into ways of reducing pollution.

look on — to be inactive while something is happening — пасивно спостерігати

EXAMPLE

Nobody tried to stop the thief. Everybody just looked on.

look out — to be careful — бути обережним (використовується як вигук, як правило)

EXAMPLE

There's a car coming. Look out!

look out for somebody — to take care of someone — доглядати за кимось

EXAMPLE

Peter often looks out for his younger brother.

look over something — to examine something — переглянути щось

EXAMPLE

The architect looks over the building plans with the engineer.

look through something — to examine something — переглянути щось швидко

EXAMPLE

The man is looking through different sweaters.

look to something — to expect to get help or advice from somebody — отримати пораду

EXAMPLE

She looked to me for the answer but I didn't know.

look something up — to find something in a dictionary or reference book — знайти щось в словнику або відповідних довідниках

EXAMPLE

If you don't know the word, look it up in a dictionary.

look up to somebody — to respect someone — ставитися з повагою

EXAMPLE

Jack looks up to his older brother.

Дієслова з «keep» 
keep something around — to keep something near you — бути завжди біля

EXAMPLE

Josh is never seen without his bag. He always keeps it around.

keep at something — to persist with something; carry on with something difficult — справитися з чимось складним (матеріалом)

EXAMPLE

Don't quit studying! If you keep at it you'll eventually pass your exams.

keep away - do not allow someone near an area — не підходити (використовується як вигук, як правило)

EXAMPLE

This is a dangerous area. Keep away!

keep back — to stay within a safe distance from something — бути на безпечній відстані(використовується як вигук, як правило)

EXAMPLE

It's too dangerous to enter this area. Keep back!

keep something down — to try not to vomit — стримати щось

EXAMPLE

The food he ate was so bad, he couldn't keep it down.

keep from doing something — to stop yourself from doing something — зупинитись робити щось

EXAMPLE

George's new haircut looked so funny. His wife couldn't keep from laughing.

keep somebody in — to prevent somebody from going out — не дозволяти вийти

EXAMPLE

Jack's mother kept him in until he finished his homework.

keep off -to not walk/step on something — не йти

EXAMPLE

We were told to keep off the grass.

Дієслова з «knock» 
knock something down — to destroy, to demolish — знести

EXAMPLE

They had to knock down the old building before they could build the new shopping centre.

knock something back — to drink alcohol very fast — вживати алкоголь швидко

EXAMPLE

John and his friends were knocking back shots of vodka all night.

knock somebody back — to cost someone — коштувати

EXAMPLE

That watch knocked me back over 500 dollars.

knock off — to finish work — завершити роботу

EXAMPLE

Paul has a typical office job. He starts at 9am and knocks off at 5pm every day.

knock something off - to steal something — вкрасти

EXAMPLE

My bicycle got knocked off while I was shopping. I reported it to the police.

knock something off — to reduce the price of something — зменшити ціну

EXAMPLE

During the sale, they knocked off 50 %.

knock it off - to stop doing something annoying — перестати робити щось надакучливе (використовується як вигук, як правило)

EXAMPLE

You've been arguing for over an hour. Knock it off!

knock somebody out — to hit someone and make them lose consciousness — «вирубити» когось

EXAMPLE

The boxer got knocked out in the first round.

knock somebody up — to become pregnant — завагітніти

EXAMPLE

Joanne got knocked up when she was on holiday.

Література 
 Oxford Phrasal Verbs Dictionary. — Oxford: Oxford University Press, 2001. — ISBN 0-19-431543-6.

Корисні посилання 

 https://cambridge.ua/uk/blog/100-phrasal-verbs-you-need-to-know/ 
 https://sites.google.com/site/znoenglish2017/home/frazovi-dieslova

Див. також 
Англійська мова
Англійські слова і фрази
Граматика англійської мови
Діалекти англійської мови
2.   https://www.englishclub.com/vocabulary/phrasal-verbs-list.html